Стивен Райт:
 Райт, Стивен (род. 1958) — британский преступник.
 Райт, Стивен Джон (род. 1980) — английский футболист, защитник.
 Райт, Стивен Александр (род. 1955) — американский комик, актёр и писатель.